Miguel Jiménez puede referir a:

 Miguel Jiménez (n. 1970), boxeador de Puerto Rico.
Miguel Jiménez López (1875-1955), político colombiano. 
 Miguel Ángel Jiménez (n. 1964), golfista español.
 Miguel Hernán Jiménez (n. 1980) es un futbolista chileno.
 Miguel Jiménez (n. 1990), futbolista mexicano.
 Miguel Jiménez (n. 1969), jugador de béisbol.